Oostfront (Eerste Wereldoorlog)
 Oostfront (Tweede Wereldoorlog)